Canal+ 4K Ultra HD, anciennement Canal+ Now 4K, est une chaîne polonaise premium du groupe NC+, lancée le 15 mai 2018.

Ancien logo

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel

Chaîne de télévision en Pologne